Campeonato Uruguayo 2018 puede referirse a:

Fútbol:
 el campeonato 2018 de la Primera División;
 el campeonato 2018 de la Segunda División;
 el campeonato 2018 de la Segunda B Nacional.

Básquetbol:
 el campeonato 2017-18 de la Liga Uruguaya;
 el campeonato 2018-19 de la Liga Uruguaya.